Ятвяги — група балтських племен

Села в Україні:
 Ятвяги — Львівська область, Стрийський район
 Ятвяги — Львівська область, Яворівський район